Караблинов — фамилия; имеет женскую форму Караблинова.
 Караблинов, Василий Константинович (1923—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Караблинов, Яков Минич (Кораблинов; 1789—после 1837) — российский деятель образования, экстраординарный профессор Казанского университета, надворный советник (1833).